Kreuzer steht für:
 Kreuzer (Münze), Münzbezeichnung
 Kreuzer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kreuzer (Magazin), Leipziger Stadtmagazin
 Kreuzer (Schiffstyp), unterschiedliche Schiffstypen militärischer und ziviler Art
 Kreuzer Produktion & Vertrieb, Schreibwarenhersteller
 Kroatische Kreuzer-Bruderschaft

Siehe auch:

 Creuzer
 Kreutzer